Australia es un país del hemisferio sur, en Oceanía.

Australia también puede referirse a:
 Australia o Sahul, también llamado «continente australiano», región de Oceanía que incluye a Australia, Tasmania y Nueva Guinea;
 Australia, álbum de la banda alemana Cusco; o
 «Australia», canción de la banda galesa Manic Street Preachers.
 Australia (película), una película australiano-estadounidense de aventura y romántica dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman.